Латини́змы — заимствованные из латинского языка слова и обороты речи, построенные по латинскому образцу в каком-либо другом языке.

Латинизмы в русском языке 
Латинизмы в большом количестве начинают проникать в русский язык в эпоху Петра I. Научная, философская, техническая, юридическая, медицинская терминология в русском языке, по крайней мере наполовину состоит из латинской лексики. На слух такие слова как правило распознаются как «научные».

Иван Николич (1820—1879) в своём учебнике «Синтаксис русского языка, составленный сравнительно с языком немецким» отмечал:
«Латинизмы и грецизмы наводнили русскую прозу и поэзию в прошлом [XVIII] столетии. Желая подвести русскую грамматику под один уровень с латинской, писатели ломоносовской школы выражались:
 Мне всякая волна быть кажется гора (mihi esse videtur). — Я мыслил тебя быть посланницей небес, — и подобным тому образом.»

В современном русском языке латинизмы, как правило разделяются на две группы. Прямые, собственно латинизмы (заимствованные буквально), и опосредованные, слова с латинскими по происхождению словообразовательными элементами.
В настоящее время, основной сферой распространения латинизмов в русском языке является прежде всего публицистика. Язык средств массовой информации в большом количестве использует латинизмы политической тематики.

Латинизмы в других языках

См. также 
 Модные слова
 Варваризм
 Народная латынь
 Романизация

Примечания 

Языковые контакты
Лексикология
Языковые заимствования
Заимствования в русском языке
Славистика